São Raimundo EC oder São Raimundo Esporte Clube steht für:

 São Raimundo EC (AM), brasilianischer Fußballverein aus Manaus im Bundesstaat Amazonas
 São Raimundo EC (PA), Fußballverein aus Santarém im brasilianischen Bundesstaat Pará
 São Raimundo EC (RR), Fußballverein aus Boa Vista im brasilianischen Bundesstaat Roraima